

Топонім 

Шея — назва кількох географічних об'єктів у Росії:
 Шея — річка в Нижньогородській області, притока Усти.
 Шея — село в Сунтарському улусі Якутії.

Прізвище 

 Шея Костянтин Дмитрович (пом. 1406) — костромськой землевласник, боярин при великому князі Дмитрі Івановичі Донському і його сині великому князі Василії I Дмитровичі, син Дмитра Олександровича Зерна.
 Мар'ян Шея (1941—2015) — польський футболіст.

Див. також 
 Шия (значення)
 Шейка